WHF steht für:
 Bahnhof Seebad Heringsdorf (DS100-Code)
 Flughafen Wadi Halfa (IATA-Flughafencode)
 Warhammer Fantasy
 Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken
 Wissenschaftliche Hilfskraft
 World Heart Federation (en)
 World Holocaust Forum (en)

Abkürzung